|}

Die Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk (Warschau–Danzig) ist eine durchgehend zweigleisige und elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Masowien, Ermland-Masuren und Pommern.

Verlauf 
Die Strecke beginnt im Warschauer Ostbahnhof (Warszawa Wschodnia Osobowa; km 4,408) und verläuft von dort erst nordöstlich, dann nordwestlich nach dem Fernverkehrsbahnhof Legionowo (km 25,190), wo die Bahnstrecke Legionowo–Tłuszcz beginnt. Hierbei nutzt sie das flache Warschauer Becken im Zwickel zwischen Weichsel und der Narew-Müdung beim Fernbahnhof Nowy Dwór Mazowiecki (km 39,950).

Nach Überbrückung des Narew bei Modlin (km 44,106)  wendet sich die Trassierung nordwärts durch das Ciechanów-Hochland nach dem Fernverkehrsbahnhof Nasielsk (km 60,153), wo die Bahnstrecke Nasielsk–Toruń beginnt und einst auch die Schmalspurbahn Nasielsk–Pułtusk ihren Anfang nahm. Weiter führt die Strecke nordwestwärts über die Fernverkehrshalte Ciechanów (km 98,060) – einst mit Anschluss an die Schmalspurbahn Ciechanów–Krasne und die Schmalspurbahn Ciechanów–Grudusk – und Mława (km 130,888), wo die Schmalspurbahn Mława–Zamość Mazowiecki begann durch das Hügelland von Mława. 

Die Strecke erschließt dann das Hügelland von Lubawski und Działdowo (Soldau; km 146,226) – Beginn der Bahnstrecke Działdowo–Olsztyn und der hier nicht mehr betriebenen Bahnstrecke Działdowo–Chojnice. Weiter verläuft die Strecke über Turza Wielka (Groß Tauersee, km 157,948), einst Endpunkt der Bahnstrecke Bergfriede–Groß Tauersee, und Zajączkowo Lubawskie (Zajonczkowo; km 189,504) – Endpunkt der stillgelegten Bahnstrecke Nowe Miasto Lubawskie–Zajączkowo Lubawskie und Beginn der noch als Anschlussgleis betriebenen Bahnstrecke Zajączkowo Lubawskie–Lubawa.

Durch die Eylauer Seenplatte geht es dann nach Iława Główna (Deutsch Eylau Hbf; km 208,976), Kreuzungsbahnhof mit der Bahnstrecke Toruń–Tschernjachowsk und Endpunkt der stillgelegten Bahnstrecke Tama Brodzka–Iława. 

Nächster Fernverkehrsbahnhof danach ist Susz (Rosenberg (Westpreußen); km 232,428), dann Prabuty (Riesenburg; km 242,297), Endpunkt der ehemaligen Bahnstrecke Miswalde–Riesenburg, der stillgelegten Bahnstrecke Jabłonowo Pomorskie–Prabuty und Beginn der noch im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Prabuty–Kwidzyn. 

Nächster Fernverkehrsbahnhof ist Malbork (Marienburg (Westpreußen); km 277,888) – Beginn der Bahnstrecke Malbork–Braniewo (Teil der früheren Preußischen Ostbahn) und Endpunkt der Bahnstrecke Toruń–Malbork. Malbork liegt bereits an der Nogat, einem östlichen Mündungsarm der Weichsel und damit ist das Gebiet des Weichsel-Nogat-Deltas erreicht. 

Am Bahnhof Szymankowo (Simonsdorf; km 286,748) zweigte die Bahnstrecke Szymankowo–Nowy Dwór Gdański ab; nächster Fernverkehrsbahnhof nach Malbork ist Tczew (Dirschau; km 296,249) – Beginn der Bahnstrecke Tczew–Küstrin-Kietz Grenze (frühere Preußische Ostbahn) und Endpunkt der Bahnstrecke Chorzów–Tczew. In Pszczółki (Hohenstein (Westpreußen); km 306,646) zweigte die Bahnstrecke Pszczółki–Kościerzyna ab, der Bahnhof Pruszcz Gdański (Praust; km 317,123) ist Beginn der nur im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Pruszcz Gdański–Gdańsk Port Północny und der hier stillgelegten Bahnstrecke Pruszcz Gdański–Łeba. Die Strecke endet im Danziger Hauptbahnhof (Gdańsk Główny; km 327,741), wo sie in die Bahnstrecke Gdańsk–Stargard übergeht.

Ausbauzustand 
Die Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk ist durchgehend zweigleisig und elektrifiziert.

Für Personenzüge liegt die Höchstgeschwindigkeit (Stand 2020/21) bis zum Kilometer 10,400 (bei Warszawa Praga) bei 60 bis 100 Kilometern pro Stunde, bis zum Kilometer 41,800 (bei Nowy Dwór Mazowiecki) bei 140 bis 200, bis Kilometer 49,300 (bei Pomiechówek) bei 90 bis 130, bis Kilometer 60,600 (bei Nasielsk) bei 160 bis 190, bis Kilometer 64,200 (bei Kątne) bei 120 bis 140, bis Kilometer 131,700 (bei Mława) bei 170 bis 200, bis Kilometer 137,400 (bei Iłowo) bei 150 bis 160, bis Kilometer 147,200 (bei Działdowo) bei 200, bis Kilometer 175,800 (bei Jeglia) bei 130 bis 160, bis Kilometer 195,360 (bei Rakowice) bei 110 bis 130, bis Kilometer 205,780 (bei Iława Główna) bei 140 bis 160, bis Kilometer 212,310 (bei Iława Miasto) bei 100 bis 110, bis Kilometer 217,000 (bei Ząbrowo) bei 150 bis 160, bis Kilometer 230,400 (bei Susz) bei 180 bis 200, bis Kilometer 232,420 (Susz) bei 110 bis 120, bis Kilometer 240,673 (bei Prabuty) bei 160 bis 180, bis Kilometer 276,550 (bei Malbork) bei 120 bis 160, in Malbork bis Kilometer 279,820 bei 100 bis 110, bis Kilometer 293,850 (bei Lisewo) bei 200, bis Kilometer 298,250 (bei Tczew) bei 60 bis 130, bis Kilometer 322,050 (bei Gdańsk Lipce) bei 180 bis 200, auf der Reststrecke bei 120 bis 160. Für Güterzüge liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 60 bis 120 Kilometern pro Stunde, auf weiten Teilen sind 120 möglich.

Geschichte 
Als erster Abschnitt der heutigen Strecke wurde Anfang August 1852 der Abschnitt Dirschau–Danzig als Teil der Strecke Bromberg–Danzig der Königlich Preußischen Ostbahn eröffnet. Am 12. Oktober 1857 wurde die Strecke Dirschau–Marienburg als Verbindung der Strecke Bromberg–Danzig mit der 1852/53 in Betrieb genommenen Strecke Marienburg–Königsberg eröffnet. Seit 1873 bis 1875 wird die Strecke Marienburg–Dirschau–Danzig zweigleisig betrieben. Am 1. August 1876 wurde von der Marienburg-Mlawkaer Eisenbahn die Strecke Marienburg–Deutsch Eylau eröffnet, am 21. Oktober 1876 folgte die Fortsetzung nach Montowo, am 15. Mai 1877 wurde die Strecke bis Soldau eröffnet, am 1. September 1877 über die russische Grenze nach Mława. Die Strecke von dort nach Warschau wurde ebenfalls 1877 von der Weichselbahn in Betrieb genommen.

Der Sommerfahrplan 1914 sah ein Eilzugpaar Danzig–Warschau vor, des Weiteren drei Personenzugpaare über die Grenze. Nachdem das Weichselland und der Polnische Korridor zu Polen gekommen waren, verlief seit 1920 die deutsch-polnische Grenze auf der Drewenz bei Deutsch Eylau, während auf der Nogat bei Marienburg die deutsch-Danziger Grenze verlief.

1939 wurde eine kürzere Strecke Legionowo–Nasielsk eröffnet, die zu Kriegsbeginn 1939 wieder außer Betrieb genommen wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und Polens Annexion von Danzig und großen Teilen der deutschen Ostgebiete wurde die Strecke komplett polnisch. Seit dem 13. September 1969 ist der Abschnitt Tczew–Danzig, seit 1972 der Warschau–Nasielsk, seit dem 30. September 1983 der Malbork–Tczew, seit dem 21. September 1984 der Nasielsk–Ciechanów, seit dem 30. Juni 1985 der Iława–Malbork, seit dem 28. September 1985 der Ciechanów–Działdowo, seit dem 19. Dezember 1985 der letzte Abschnitt Działdowo–Iława elektrifiziert.

Literatur und Weblinks 

 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. B5–7, C2–5, D1–2
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Masowien
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern